Salmas ist ein geographischer Name:

 Salmas, Alternativname von Salamas (), Ebene und Region in West-Aserbaidschan, Iran
 Salmas (Oberstaufen), Dorf in der Gemarkung von Thalkirchdorf, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern